Fabre se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jean-Henri Casimir Fabre
 Gabriel Fabre